Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 2020 или Игры Калева 2020 проходил с 13 по 16 августа 2020 года на стадионе Пааво Нурми в Турку.

Результаты

Мужчины

Женщины

Фотографии

Внешние ссылки 
Федерация легкой атлетики Финляндии (анг.)

Источники 

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
Спорт в Финляндии в 2020 году
Спорт в Турку